Bundestagswahlkreis 196 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Sonneberg – Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Orla-Kreis (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Greiz – Altenburger Land (2005)
 Bundestagswahlkreis Gera – Saale-Holzland-Kreis (2002)
 Bundestagswahlkreis Biberach (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Rottweil (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Altötting (1949 bis 1961)